OSB es un acrónimo para:

 Orden de San Benito: orden religiosa monacal católica. Igualmente, O.S.B.
 Oriented strand board: un tipo de tablero de madera.